Absher ist der Familienname folgender Personen:
 Dick Absher (* 1944), ehemaliger NFL-Footballspieler
 Tessema Absher (* 1986), äthiopische Langstreckenläuferin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Absher (Kentucky), Adair County
 Absher (Montana), Musselshell County, nicht mehr existent
 ehemaliger Name von Dykersburg, Williamson County, Illinois

Fließgewässer:
 Absher Creek, im US-Bundesstaat Washington
 Absher Prong, im US-Bundesstaat Missouri

Sonstiges:
 Absher (Verwaltungsapplikation)  
 Absher Lake, See und Reservoir im White County, Illinois
 Absher Lake Dam, Damm des Reservoirs, liegt teilweise auch im Perry County, Missouri

en:Absher